Cheung ist eine vor allem in Hongkong gebräuchliche Transkription des chinesischen Familiennamens Zhang ().

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Cheung ist eine Transkription des chinesischen Familiennamens Zhang (). Weitere Informationen finden sich dort.

Verbreitung 
Die Transkription ist vor allem in Hongkong gebräuchlich.

Varianten 
In Guangdong ist für denselben chinesischen Namen die ähnliche Transkription Cheong gebräuchlich.

Namensträger 
 Cecilia Cheung (* 1980), Schauspielerin aus Hongkong
 Ching Ho Cheung (* 1996), hongkong-chinesischer Eishockeytorwart
 Cheung Chak Chuen (* 1957), Rennsportkanute aus Hongkong
 Chun Wei Cheung (1972–2006), niederländischer Ruderer
 Cindy Cheung (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin

 Jacky Cheung (* 1961), Sänger und Schauspieler aus Hongkong
 Cheung Ka Long (* 1997), Florettfechter aus Hongkong
 Karin Anna Cheung (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Cheung King-lok (* 1991), Radsportler aus Hongkong
 Cheung King Wai (* 1985), chinesischer Radrennfahrer
 Leslie Cheung (1956–2003), chinesischer Schauspieler und Sänger
 Maggie Cheung (* 1964), chinesische Schauspielerin
 Mischa Cheung (* 1984), Schweizer Pianist
 Cheung Ngan Yi (* 1993), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Nick Cheung (* 1967), chinesischer Filmregisseur und Schauspieler
 Nicola Cheung (* 1976), chinesische Schauspielerin und Sängerin
 Cheung Sai-ho (1975–2011), chinesischer Fußballspieler
 Silas Cheung (* 1973), britisch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Steven Cheung (* 1984), niederländisch-chinesischer Musiker und Sänger
 Tommy Cheung (* 1949), chinesischer Politiker
 Wai Yiu Cheung (* 1933), chinesisch-US-amerikanischer Biochemiker
 Cheung Wang Fung (* 1997), chinesischer Hürdenläufer (Hongkong)
 Cheung Yan (* 1957), chinesische Unternehmerin, reichste Frau Chinas
 Cheung Ying Mei (* 1994), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Cheung Yuk (* 1981), chinesischer Tischtennisspieler (Hongkong)

Siehe auch 
 Cheong

Familienname
Chinesischer Personenname